Sankt Wiborada bezeichnet:

 Wiborada (10. Jh.), St. Galler Heilige 
 Sankt Wiborada. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde